Rußberg heißen:
 ein Ortsteil von Rietheim-Weilheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, siehe Rußberg (Rietheim-Weilheim)
 Rußberg (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Rußberg (Salzkammergutberge), 1664 m, Berg bei Gosau im Salzkammergut
 Rußberg, deutscher Name der Ortschaft Rusca Montană, Kreis Caraș-Severin, Rumänien